Elina Svitolina era la detentrice del titolo e si è confermata tale sconfiggendo nuovamente in finale Simona Halep con il punteggio di 6-0, 6-4.

Il match contro Aleksandra Krunić è stato l'ultimo della carriera di Roberta Vinci, ritiratasi dal circuito WTA dopo avere perso per 6-2, 0-6, 3-6 al primo turno.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (finale)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Elina Svitolina (campionessa)
  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Venus Williams (terzo turno)
  Sloane Stephens (terzo turno)

 Petra Kvitová (ritirata)
 Angelique Kerber (quarti di finale)
 Coco Vandeweghe (primo turno)
 Madison Keys (terzo turno, ritirata)
 Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
 Anastasija Sevastova (terzo turno)
 Ashleigh Barty (primo turno)
 Magdaléna Rybáriková (primo turno)

Qualificate 

  Polona Hercog (primo turno)
  Natal'ja Vichljanceva (primo turno)
  Alison Van Uytvanck (secondo turno)
  Danielle Collins (secondo turno)

 Donna Vekić (secondo turno)
 Kaia Kanepi (secondo turno)
 Hsieh Su-wei (secondo turno)
 Ajla Tomljanović (primo turno)

Lucky loser 

  Aleksandra Krunić (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (primo turno)

 Zarina Dijas (primo turno)

Wildcard 

  Sara Errani (primo turno)
  Camilla Rosatello (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)

 Samantha Stosur (primo turno)
 Roberta Vinci (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2018